Haplognathiidae är en familj av djur. Haplognathiidae ingår i ordningen Filospermoidea, fylumet käkmaskar och riket djur. I familjen Haplognathiidae finns 10 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Haplognathiidae